Tarapacá kan syfta på följande platser:

Chile 

 Tarapacá (region), region,

Colombia 

 Tarapacá (ort), Amazonas, 
 Tarapacá (kommun), Amazonas, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar